

Persone 
 Eugène-François Vidocq (1775-1857), criminale e in seguito investigatore francese

Film 
 Vidocq – film del 1911 diretto da Gérard Bourgeois
 Vidocq – film del 1923 diretto da Jean Kemm
 Vidocq l'inafferrabile (vidocq) – film del 1939 diretto da Jacques Daroy
 Vidocq - La maschera senza volto (Vidocq) – film del 2001 diretto da Pitof

Televisione 
Vidocq (serie televisiva) del 1967